Cabañas puede referirse a:

Toponimia

Cuba
 Cabañas (Cuba), pueblo pesquero en Cuba.

El Salvador
 Departamento de Cabañas, departamento de El Salvador.

España

Cabañas
 Cabañas (Ávila), localidad del municipio de Riofrío, provincia de Ávila;
 Cabañas (Burgos), localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Cabañas del Castillo, municipio de la provincia de Cáceres;
 Cabañas Raras, municipio de la provincia de León;
 Cabañas de la Dornilla, localidad del municipio de Cubillos del Sil, provincia de León;
 Cabañas (León), localidad del municipio de Valencia de Don Juan, provincia de León;
 Las Cabañas (Allande), lugar de la parroquia de Berducedo, concejo de Allande, Asturias;
 Cabañas (Gozón), lugar de la parroquia de Heres, concejo de Gozón, Asturias;
 Las Cabañas (Gozón), lugar de la parroquia de Verdicio, concejo de Gozón, Asturias;
 Las Cabañas (Oviedo), lugar de la parroquia de Brañes, concejo de Oviedo, Asturias;
 Cabañas (Tineo), lugar de la parroquia de San Félix, concejo de Tineo, Asturias;
 Las Cabañas de Castilla, localidad del municipio de Osorno la Mayor, provincia de Palencia;
 Cabañas de Polendos, municipio de la provincia de Segovia;
 Cabañas de la Sagra, municipio de la provincia de Toledo;
 Cabañas de Yepes, municipio de la provincia de Toledo;
 Cabañas de Sayago, municipio de la provincia de Zamora;
 Cabañas de Tera, localidad del municipio de Camarzana de Tera, provincia de Zamora;
 Cabañas de Aliste, localidad del municipio de Riofrío de Aliste, provincia de Zamora;
 Las Cabañas (Zamora), localidad del municipio de Villaralbo, provincia de Zamora;
 Cabañas de Ebro, municipio de la provincia de Zaragoza.

Guatemala
 Cabañas (Zacapa), municipio en el departamento de Zacapa.

Honduras
 Cabañas (Copán), municipio en el departamento de Copán.
 Cabañas (Honduras), municipio en el departamento de La Paz.

Miscelánea 
 Cabañas (Sierra de Cazorla), cerro en la provincia de Jaén (España).
 Cabañas de Tomasuco, paraje natural en Cantabria (España).

Apellido 
 Cabañas (apellido)